przystawka – potrawa
 przystawka – króciec o odpowiednio dobranym kształcie, umożliwiający szybszy odpływ cieczy ze zbiornika, w porównaniu z samym tylko otworem w zbiorniku.
 Przystawka (powiat sokólski) – wieś w Polsce
 przystawka instrumentalna – przetwornik stosowany w instrumentach muzycznych